Гидони — еврейская фамилия, образованная от личного имени Гидон. Известные носители:

 
 Гидони, Григорий Иосифович (1895—1937) — художник и искусствовед, один из пионеров кинетического искусства и светомузыки в СССР.
 Гидони, Евгения Иосифовна (Копельман, 1901—1954) — театральная актриса, сестра Г. И. Гидони.
 Гидони-Мандельштам, Эльза Файвушевна (1901—1978) — израильский и американский архитектор, жена А. И. Гидони.